Кортуно́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Кортунов, Алексей Кириллович (1907—1973) — министр газовой промышленности СССР (1965—1972), министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1972—1973).
 Кортунов, Андрей Вадимович (род. 1957) — российский политолог и общественный деятель.
 
 Кортунов, Игорь Михайлович (род. 1963) — российский предприниматель.
 Кортунов, Олег Игоревич (1984—2022) — российский муниципальный деятель, глава города Чебоксары (с 2020 года).
 Кортунов, Сергей Вадимович (1956—2010) — российский политолог.